Strelki () sind eine russische Pop-Girlgroup. Die Band wurde 1997 gegründet und löste sich 2006 auf. Sie wurden vor allem durch ihren Hit Ty brosil menja () im Jahre 1999 bekannt. Unter neuer Besetzung gab die Band aber weiterhin Konzerte.  Im Jahr 2015 wurde die Original-Besetzung der Band wieder aktiv.

Diskographie 
Alben:
 1998 Стрелки идут вперёд
 1999 Всё по… 
 1999 Gold
 1999 Шипы и Pозы 
 2000 Стрелки 2000 
 2001 Стрелки 2001 (Wiederveröffentlichung)
 2001 MegaMix
 2002 Люби Меня Сильнее
 2016 Прости, прощай, не вспоминай
 2016 Легендарные песни
 2019 Красавчик (EP)

Videoclips (Auswahl) 
 1998 На вечеринке
 1998 Москва
 1998 Красавчик
 1999 Ты бросил меня
 1999 Ты бросил меня (Remix)
 1999 Шипы и розы
 1999 Нет любви
 1999 С Новым годом! 
 2002 Девочка-веточка
 2016 Влюбленный мужчина

Weblinks 
Offizielle Website

Einzelnachweise 

Girlgroup
Popband
Russische Band